Bagatelle ist die Bezeichnung für: 

 Bagatelle (Band), eine irische Rockgruppe
 Bagatelle (Dominica), Ortschaft in Dominica
 Bagatelle (Musik), bezeichnet in der Musik ein kurzes Musikstück
 Bagatelle (Spiel), einen frühen Vorläufer moderner Flipperautomaten, mit Anleihen aus dem Billard- oder Snookerspiel
 Bagatelldelikt, eine Straftat von geringer Bedeutung
 Bagatellgrenze, in der Wirtschaft eine Grenze für Kleinbeträge

Schlösser:
 Schloss Bagatelle (Abbeville), kleines Landschloss in Abbeville, Region Hauts-de-France
 Schloss Bagatelle (Saint-Front-sur-Nizonne), Schloss in Saint-Front-sur-Nizonne, Region Nouvelle-Aquitaine
 Schloss Bagatelle (Saint-Martin-des-Champs), Schloss in Saint-Martin-des-Champs, Region Bretagne
 Schloss Bagatelle im Bois de Boulogne bei Paris, siehe Parc de Bagatelle

Siehe auch:
 Eine Bagatelle
 Bagatelles